Preußische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft steht für:

 ein Unternehmen des irischen Unternehmers William Thomas Mulvany
 den ursprünglichen Namen der Preussag